Ровен (округ, Північна Кароліна), Округ Ровен () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Вільям Ровен Гамільтон Сер Ві́льям Ро́вен Га́мільтон (; *4 серпня 1806 — †2 вересня 1865) — ірландський і один з найбільших світових математиків XIX століття.
 Чарльз Ровен (англ. Charles Roven, нар. 2 серпня 1949) — американський продюсер.
 Ровен Аткінсон (;  6 січня 1955, Консетт, Дарем, Велика Британія) — англійський актор-комік, автор комедій і сценарист, продюсер.